Tambling ist der Familienname folgender Personen:

 Bobby Tambling (* 1941), englischer Fußballspieler
 Christopher Tambling (1964–2015), englischer Organist, Chorleiter and Komponist